Le  championnat d'Afrique masculin de volley-ball s'est déroulé du 22 au  à Tanger, Maroc. Il met aux prises les huit meilleures équipes africaines.

Organisation

Équipes présentes

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Ahmed Salah 
Meilleur attaquant : Jean-Patrice Ndaki Mboulet 
Meilleur contreur : Sem Dolegombi 
Meilleur serveur : Ahmed Salah 
Meilleur passeur : Abdalla Abdel Salam  
Meilleur défenseur : Anwer Taouerghi 
Meilleur libero : Rafik Djoudi

Liens internes

Liens externes 

2011
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 2011
Événement sportif à Tanger
Sport au Maroc en 2011
Compétition de volley-ball au Maroc
Volley-ball en septembre 2011